Bruno Coppi, physicien italien ;
 Hilde et Hans Coppi, résistants allemands au Nazisme ;
 Fausto Coppi, coureur cycliste ;
 Serse Coppi, frère du précédent.